Il doppio del torneo di tennis Andrezieux Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Julien Benneteau e Nicolas Mahut che hanno battuto in finale Grégory Carraz e Antony Dupuis 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Julien Benneteau /  Nicolas Mahut (Campioni)
 Lukáš Dlouhý /  David Škoch (quarti di finale)

 Christopher Kas /  Alexander Waske (quarti di finale)
 Tomáš Cibulec /  Łukasz Kubot (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Andrezieux Challenger 2006